Kerameus bezeichnet
 eine Unterreihe der Schriftenreihe Forschungen zur antiken Keramik

Kerameus ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolaos Kerameus, Registrator aus Thessaloniki in der Zeit des Kaisers Michael VII. Palaiologos
 Theophanes Kerameus (vor 1129–nach 1152), Bischof von Rossano
 Athanasios Papadopoulos-Kerameus (1856–1912), griechischer Klassischer Philologe und Bibliothekar